Мэттью Деллаведова (; род. , , Виктория, Австралия) — австралийский баскетболист, выступает на позиции разыгрывающего защитника и атакующего защитника. В настоящее время играет за команду «Сакраменто Кингз» и национальную сборную Австралии.

Карьера

Колледж 
В команду «Сэйнт Мэри Гаелс» Деллаведова перешёл из Австралийского института спорта перед началом сезона 2009-10. На тот момент он уже был одним из самых известных молодых австралийских игроков.

Деллаведова сразу же начал попадать в стартовый состав «Гаелс». По состоянию на 1 января 2010 года он в среднем набирал 13,4 очка за игру — второй результат в команде.

НБА 
Во время Летней лиги НБА 2013 года в Лас-Вегасе Деллаведова присоединился к команде «Кливленд Кавальерс». Его результаты были достаточно высоки и игроку было предложено принять участие в предсезонной подготовке. 30 сентября 2013 года Деллаведова подписал контракт на участие в тренировочном лагере «Кавальерс», после чего подписал полноценный двухлетний контракт новичка на сумму 1,3 млн долларов. Из них игрок гарантированно по контракту получал $100,000, что означало определенный уровень доверия к незадрафтованному игроку.

26 марта 2014 года показал лучшею игру в сезоне — 21 очко и 6 результативных передач в матче против «Детройт Пистонс», в котором его команда победила со счётом 97–96.

В июле 2014 года Деллаведова вновь принял участие в Летней лиге НБА в составе «Кливленда». 9 ноября 2014 года в матче против «Портленда» получил травму левого колена и выбыл на полтора месяца. 8 декабря 2014 года вернулся в состав и вышел на паркет в матче против «Бруклин Нетс».

После двух лет в «Милуоки», 7 декабря 2018 года Деллаведова вернулся в «Кливленд» после трёхсторонней сделки с участием его бывшей команды и «Вашингтон Уизардс». Через три дня вышел в составе «Кавальерс», арена встретила его аплодисментами, сам игрок набрал 11 очков за 16 минут на паркете, однако «Милуоки» победила со счётом 108–92.

Международная карьера 
Деллаведова выступал за сборную Австралии на чемпионате мира среди юношей 2009 года. На турнире стал третьим бомбардиром команды с результатом 10,1 очков за игру, а сборная Австралии заняла четвёртое место. После удачного дебюта Деллаведову пригласили на чемпионат Океании по баскетболу 2009. Дебютировал в составе первой сборной в возрасте 19 лет, став самым молодым игроком сборной Австралии на турнире. Выступал за сборную на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Интервью игрока после дебюта в сборной Австралии

 Мэттью Деллаведова на сайте Espn.com
 Мэттью Деллаведова в составе сборной Австралии на Олимпиаде в Лондоне
 Мэттью Деллаведова на сайте smcgaels.com

Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Мельбурн Юнайтед»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Выпускники Калифорнийского колледжа Святой Марии